Jens Adolf Jerichau kan syfta på:

*Jens Adolf Jerichau (1816-1883), dansk skulptör
Jens Adolf Jerichau (1890-1916), dansk målare